Roman Vopat, češki hokejist, * 21. april 1976, Litvínov, Češka.

Vopat je kariero začel pri klubu HC Litvínov v češki ligi, leta 1994 pa je bil kot 172. izbran na NHL naboru s strani kluba St. Louis Blues. V Severni Ameriki je igral za večje število klubov v nižjih ligah WHL, AHL in IHL, ob tem pa tudi v ligi NHL za klube St. Louis Blues, Los Angeles Kings, Philadelphia Flyers in Chicago Blackhawks. Skupno je v ligi NHL odigral 133 tekem rednega dela, na katerih je dosegel šest golov in štirinajst podaj. V drugem delu kariere je igral v evropskih ligah, za klube ESC Moskitos Essen v nemški ligi, Pelicans Lahti, Ilves Tampere, HIFK Helsinki in Jokerit Helsinki v finski ligi, Leksands IF v švedski drugi ligi, AaB Ishockey v danski ligi ter HK Sparta Praga in ponovno HC Litvínov v češki ligi, pri slednjem je bil v sezoni 2010/11 tudi kapetan in je pri njem tudi končal svojo kariero.

Statistika kariere 

|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 93/94
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 94
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Moose Jaw Warriors
| WHL
| 94/95
|
| 72
| 23
| 20
| 43
|
| 141
|
| 10
| 4
| 1
| 5
|
| 28
|-
| Peoria Rivermen
| IHL
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| Moose Jaw Warriors
| WHL
| 95/96
|
| 7
| 0
| 4
| 4
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Prince Albert Raiders
| WHL
| 95/96
|
| 22
| 15
| 5
| 20
|
| 81
|
| 18
| 9
| 8
| 17
|
| 57
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 95/96
|
| 25
| 2
| 3
| 5
| -8
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Worcester IceCats
| AHL
| 95/96
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 96/97
|
| 29
| 4
| 5
| 9
| -7
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Roadrunners
| IHL
| 96/97
|
| 50
| 8
| 8
| 16
|
| 139
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 97/98
|
| 25
| 0
| 3
| 3
| -7
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 97/98
|
| 29
| 10
| 10
| 20
| -5
| 93
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 98/99
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 98/99
|
| 48
| 0
| 3
| 3
| -3
| 80
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 98/99
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Phantoms
| AHL
| 99/00
|
| 12
| 1
| 0
| 1
| -3
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESC Moskitos Essen
| Nemška liga
| 99/00
|
| 33
| 7
| 9
| 16
| -27
| 153
|
| 11
| 1
| 6
| 7
| -6
| 18
|-
| Pelicans Lahti
| Finska liga
| 00/01
|
| 54
| 15
| 13
| 28
| +4
| 121
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -2
| 4
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 01/02
|
| 30
| 4
| 3
| 7
| 0
| 92
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 01/02
|
| 21
| 8
| 6
| 14
| +4
| 85
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 02/03
|
| 39
| 11
| 12
| 23
| -1
| 90
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| -1
| 28
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 03/04
|
| 45
| 10
| 14
| 24
| +2
| 118
|
| 13
| 2
| 0
| 2
| -5
| 8
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 04/05
|
| 39
| 3
| 2
| 5
| -7
| 130
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sparta Praga
| Češka liga
| 05/06
|
| 27
| 5
| 6
| 11
| -5
| 81
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 05/06
|
| 23
| 4
| 3
| 7
| -7
| 87
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 06/07
|
| 37
| 12
| 11
| 23
| +7
| 162
|
| 7
| 2
| 2
| 4
| +2
| 45
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 07/08
|
| 36
| 6
| 15
| 21
| +12
| 171
|
| 10
| 1
| 2
| 3
| -1
| 12
|-
| AaB Ishockey
| Danska liga
| 08/09
|
| 23
| 8
| 9
| 17
|
| 89
|
| 5
| 2 
| 0
| 2
|
| 48
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 09/10
|
| 45
| 6
| 9
| 15
|
| 177
|
| 5
| 3
| 1
| 4
|
| 37
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 10/11
|
| 43
| 4
| 4
| 8
|
| 58
|
| 10
| 2
| 1
| 3
|
| 46
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 868
| bgcolor="#7FFF00" | 202
| bgcolor="#7FFF00" | 204
| bgcolor="#7FFF00" | 406
| bgcolor="#7FFF00" | -55
| bgcolor="#7FFF00" | 2389
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 102
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 51
| bgcolor="#7FFF00" | -13
| bgcolor="#7FFF00" | 333
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski centralni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Izbrani na naboru lige NHL (St. Louis Blues)
Hokejisti HC Litvínov
Hokejisti Peoria Rivermen
Hokejisti Prince Albert Raiders
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Worcester IceCats
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti Phoenix Roadrunners
Hokejisti Fredericton Canadiens
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti Philadelphia Phantoms
Hokejisti ESC Moskitos Essen
Hokejisti Pelicans Lahti
Hokejisti Ilves Tampere
Hokejisti HIFK Helsinki
Hokejisti HK Sparta Praga
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti AaB Ishockey